!Liste M
Krater auf dem Mars/M